Müllensiefen bezeichnet:

 Müllensiefen, eine Ortschaft in Nordrhein-Westfalen

Müllensiefen oder Mullensiefen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Müllensiefen (* 1971), deutscher Musikpsychologe und Musikwissenschaftler
 Domenico Müllensiefen (* 1987), deutscher Autor
 Heinz Müllensiefen (* 1902; † nach 1972), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hermann Müllensiefen (1837–1897), Fabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Peter Eberhard Müllensiefen (1766–1847), Industrieller und Politiker im Bergischen und Märkischen Raum
 Theodor Müllensiefen (1802–1879), Industriepionier und preußischer Politiker